Ward County är namnet på flera countyn i USA.

 Ward County, North Dakota
 Ward County, Texas